Pochwała ist der Familienname folgender Personen:

 Marcin Pochwała (* 1984), polnischer Kanute
 Tomasz Pochwała (* 1983), polnischer Skispringer und Nordischer Kombinierer